Gunnar Nielsen kan syfta på:

* Gunnar Nielsen (redaktör) (1889-1969) – dansk journalist
 Gunnar L.C. Nielsen (1901-1952) – dansk journalist
 Gunnar Nielsen (skådespelare) (1919-2009) – svensk skådespelare
 
 Gunnar Nielsen (fotbollsspelare) (född 1986) – färöisk fotbollsspelare
 Gunnar Guillermo Nielsen (född 1983) – argentinsk fotbollsspelare, senast verksam i Sverige